Алексе́й Ники́форович Кудинов () — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук (1975), профессор (1976), ректор Тверского государственного университета (1986—2007), заслуженный деятель науки РФ (1997). Почётный гражданин города Твери.

Биография 
Родился 25 марта 1937 года в селе Михайловка Усть-Калманского района Алтайского края.

Окончил Томский государственный университет по специальности «Баллистика» (1959) и до 1986 года работал там же: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, проректор по учебной работе.

В 1966 году защитил кандидатскую, в 1975 году — докторскую диссертацию.

С 12 сентября 1986 по 26 марта 2007 года — ректор Тверского государственного университета, заведующий кафедрой математического моделирования.

В период его руководства число специальностей высшего профессионального образования увеличилось в 3 раза, количество факультетов — в 2 раза, кафедр — в 3 раза, на физико-техническом факультете были открыты лаборатории по сопротивлению материалов и теории тонкостенных конструкций.

С 2007 года — почётный ректор Тверского государственного университета (ТвГУ).

Область научных интересов — устойчивость оболочек.

Автор более 200 научных работ, 7 изобретений. Под его руководством защищено около 20 кандидатских диссертаций. Среди его учеников доктора физико-математических наук Б. А. Люкшин, В. А. Колдунов.

Женат на Людмиле Ивановне (дев. Трефелова, род. 1937), работала научным сотрудником НИИ биологии и биофизики при ТГУ. Дети: Петр (род. 1960) и Маргарита (род. 1963).

Скончался 9 декабря 2022 года.

Награды 
 Заслуженный деятель науки РФ (1997).
 Премия Правительства РФ в области образования.
 Орден «Знак Почёта»(1981) и Почёта (2003).
 Медаль «За доблестный труд»

Публикации 
 Совм. с Л. И. Меркуловым. Основные уравнения термоупругой задачи для подкрепленной конической оболочки // Тр. НИИПММ. Томск, 1972. Т. 1; Результаты экспериментов по устойчивости оболочек при неравномерном внешнем давлении // Там же. 1974. Т. 4; Определение термоупругих напряжений и деформаций в ортотропных цилиндрических оболочках // Там же;
 Мат. моделирование критических состояний структурно-неоднородных систем // Учен. зап.: Материалы науч. конф., посвящ. 25-летию ун-та. Тверь, 1996. Т.1;
 В соавт. К вопр. о континуальном моделировании в задаче устойчивости многозвенной системы на упругих опорах // Актуальные проблемы теории пластичности и устойчивости. Тверь, 1991;
 Современное состояние и проблемы реформирования нормативно-правовой базы высшей школы России // Правовое обеспечение гос. и муниципального управления: Материалы науч. конф. Тверь, 1999;
 В соавт. Условия предельного равновесия в связанных полидисперсных средах // Физ. механика: Сб. науч. тр. Тверь, 1993;

Литература 
 Ректоры Тверского государственного университета. Sergeĭ Nikolaevich Korsakov. Тверской гос. университет, 2002 — Всего страниц: 108
 Кудинов Алексей Никифорович (1937) // Тверской биографический справочник. — Тверь, 2001. — С. 125.
 Алексей Никифорович Кудинов : к 80-летию : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образов. учреждение высш. образования «Тверской государственный университет»; авт.-сост. Л. Н. Скаковская [и др.]. — Тверь : ТвГУ, 2017. — 54 с. : фот. — 100 экз.
 Алексей Никифорович Кудинов — человек, руководитель, учёный, созидатель // Вестник Общественной палаты Тверской области. — 2012. — № 9. — С. 20—23.

Примечания

Ссылки 
 КУДИНОВ Алексей Никифорович

Физики СССР
Выпускники Томского государственного университета
Персоналии:Томск
Персоналии:Тверь
Физики XX века
Физики России
Физики по алфавиту
Ректоры вузов России
Преподаватели Тверского государственного университета
Ректоры вузов СССР
Преподаватели Томского государственного университета
Почётные граждане Твери
Депутаты Калининского городского совета
Депутаты Калининского областного совета
Члены КПСС